Laab steht für:

 Lab (alternative Schreibweise), Enzymgemisch bei der Käseherstellung
 Láb, deutsch Laab, slowakische Gemeinde
 Labe (Malá Skála), deutsch Laab, tschechische Gemeinde
 Laab (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Laab (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Laab (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Laab (Gemeinde Andorf), Ortschaft in der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Laab (Gemeinde Braunau), Stadtteil von Braunau am Inn, Oberösterreich
 Laab (Gemeinde Heiligenberg), Ortsteil der Gemeinde Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Laab (Gemeinde Naarn im Machlande), Ortsteil der Marktgemeinde Naarn im Machlande, Oberösterreich
 Laab im Walde, Gemeinde in Niederösterreich

Laab oder Laáb ist der Familienname folgender Personen:

 Mátyás Laáb (1746–1823), kroatischer Schriftsteller und katholischer Priester
 Wolfgang Laab (* 1967), österreichischer Musiker

Siehe auch:
 LAB
 Laaber